Franciaország
Saint-Cyprien, település Corrèze megyében
Saint-Cyprien, település Dordogne megyében
Saint-Cyprien, település Loire megyében
Saint-Cyprien, település Lot megyében
Saint-Cyprien, település Pyrénées-Orientales megyében